Surprise Surprise (album)
 Surpriseshow, televisieprogramma uit 1988 dat sinds 2014 onder de naam Surprise Surprise wordt uitgezonden.